Линчёпинг ():

 Линчёпинг — город в Швеции;
 Линчёпинг — коммуна в лене Эстергётланд в Швеции;
 Линчёпинг — аэропорт в Линчёпинге;
 Линчёпинг — хоккейный клуб из города Линчёпинг;
 Линчёпинг — женский хоккейный клуб из города Линчёпинг;
 Линчёпинг — женский футбольный клуб из города Линчёпинг.